Джонс, Дэви ():
  (1880—1972) — американский бейсболист.
  (также известный как Дейви Джонс; 1888–1956) — американский джазовый музыкант.
 См. также 
 Дейви Джонс — персонаж, появляющийся в серии фильмов «Пираты Карибского моря».